Avenida Balmaceda puede referirse a las siguientes arterias viales de Chile:
Avenida Balmaceda, en la ciudad de Antofagasta.
Avenida José Manuel Balmaceda, en la ciudad de La Serena.
Avenida Presidente Balmaceda, en la comuna de Santiago.
Avenida Balmaceda, en la comuna de San Bernardo.
Avenida Balmaceda, en la comuna de Maipú.
Avenida Balmaceda, en la comuna de Renca.
Avenida Balmaceda, en la ciudad de Peñaflor.
Avenida Balmaceda, en la ciudad de Curicó.
Avenida Balmaceda, en la ciudad de Temuco.